Gusner ist der Familienname folgender Personen:

 Amina Gusner (* 1965), deutsche Schauspielerin und Regisseurin
 Iris Gusner (* 1941), deutsche Filmregisseurin